Thoth (lub Thot) – egipski bóg
 Thoth – polska grupa muzyczna
 Thoth – amerykański film krótkometrażowy z 2002 roku